Pece je lahko:
 Pece, Ivanec (Hrvaška)
 Pece, Budinščina (Hrvaška)
 Pece (Slovenija)

Glej tudi 
 Peče (razločitev)
 Peca